De Grand Prix-wegrace van Australië 2007 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 14 oktober 2007 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Australië